ЦПК — скорочення, що може позначати:

 Целюлозно-паперовий комбінат
 Центр підготовки космонавтів — головна радянська і російська установа з підготовки космонавтів у Підмосков'ї
 Цивільний процесуальний кодекс
 Цивільний процесуальний кодекс України
 Центр протидії корупції — громадська організація в Україні
 Центр політичного консалтингу — аналітичний центр в Україні